Julian Konar (wł. Jakub Kohn) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa RP i PRL.
 Jakub Kohn – częstochowski przemysłowiec i działacz społeczny